Hermann Otto von Limburg-Styrum ist der Name folgender Personen:

* Hermann Otto I. von Limburg-Styrum (1592–1644), Graf von Limburg-Bronkhorst, Herr zu Styrum, Gemen und Borculo
 Hermann Otto II. von Limburg-Styrum (1646–1704), kaiserlicher Generalfeldmarschall und Graf von Limburg-Styrum